Marktstraße 10 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Marktstraße 10 (Quedlinburg)
 Marktstraße 10 (Wernigerode)

Siehe auch:

 Untere Marktstraße 10 (Bad Kissingen)